Григо́рий Ге:
 Ге, Григорий Григорьевич (1868—1942) — русский актёр.
 Ге, Григорий Григорьевич (Грегори Гайе; 1900—1993) — американский актёр.
 Ге, Григорий Николаевич (1830—1911) — надворный советник, драматург, общественный деятель.